Телчарка () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Джебел. Население составляет 68 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Телчарка, в состав которого входит Телчарка, должность кмета (старосты) исполняет Вайтин Селяхтин Хайрула (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов правления кметства.

Кмет (мэр) общины Джебел — Бахри Реджеб Юмер (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов в правление общины.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области